Cramps Records – casa discografica italiana
 The Cramps – gruppo musicale statunitense di genere psychobilly